John Difool personnage fictif de la bande dessinée l'Incal de Moebius/Jean Giraud et Alejandro Jodorowsky.
Difool pseudonyme de David Massard, animateur de radio